Giochi di potere – serie di romanzi di Tom Clancy
Giochi di potere (Patriot Games) – film del 1992 diretto da Phillip Noyce
Giochi di potere (First Target) – film TV del 2000 diretto da Armand Mastroianni 
Giochi di potere (Backstabbing for Beginners) – film del 2018 diretto da Per Fly